Дорнан () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1962) — британский футболист, чемпион Северной Ирландии в составе клубов «Линфилд» (1986, 1987, 1989, 1993, 1994) и «Крусейдерс» (1997), тренер «Крусейдерс» (2002—2005).
  (Роберт Кеннет Дорнан; р. 1933) — американский политик, член Палаты представителей (1977—1983, 1985—1997).
 Дорнан, Джейми (род. 1982) — британский актёр.
  (род. 1939) — британский физик, обладатель Медали Резерфорда (2002), член Королевского общества (с 2003).
 Дорнан, Роберт (1895 — не ранее 1946) — британский гольфист, чемпион Шотландии (1932).
  (род. 1950) — британский эндокринолог, профессор медицинского образования Маастрихтского университета (2010—2014) и Университета Квинс в Белфасте (с 2014).
  (ок. 1895—1937) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Хиберниан» (1923, 1924).
 Дорнан, Шон — ирландский игрок в гэльский футбол в составе команды графства Даун.

См. также